Восхождение:

 «Восхождение» — советский художественный фильм 1976 г. режиссёра Ларисы Шепитько.
 «Восхождение» — шестая серия второго сезона сериала «Секретные материалы».
 «Восхождение» () — американский художественный фильм 2002 г. режиссёра Джона Шмидта.
 «Восхождение» () — английский художественный фильм 1999 г. режиссёра Боба Суэйма.
 «Восхождение» () — канадский документальный фильм 2007 г. режиссёра Марка Джонстона.

См. также 
 Прямое восхождение в астрономии — размер дуги небесного экватора от точки весеннего равноденствия до круга склонения светила.

Фильмы и сериалы 
 «Восхождение Мистериона» (англ. Mysterion Rises) — эпизод 1412 (№ 207) сериала «Южный парк».
 «Восхождение пехотинца» () — английский художественный фильм 2007 г. режиссёра Джулиана Джилби.
 «Восхождение тёмного ангела» () — американский художественный фильм 1994 года режиссёра Линды Хассани.
 «Восхождение Чёрной Луны» () — американский художественный фильм 2009 г. режиссёра Даны Мэнни.
 «Восхождение Юпитер» () — фантастический боевик 2014 года, снятый Ланой и Эндрю Вачовски.
 «Ганнибал: Восхождение» — англо-французский художественный фильм 2007 г. режиссёра Питера Веббера.
 «Гитлер: Восхождение дьявола» () — американо-канадский художественный фильм 2003 г. режиссёра Кристиана Дюгуэя.
 «Под маской: Восхождение Лесли Вернона» () — американский художественный фильм 2005 г. режиссёра Скотта Глоссермана.